Perdagangan I
 Perdagangan II
 Perdagangan III